The Remixes:

 The Remixes — сборник ремиксов британского электронного дуэта Groove Armada.
 The Remixes — первый ремиксовый альбом американской певицы Мэрайи Кэри.